Paiol - local de uma fortificação que se destina ao armazenamento de explosivos e/ou munições
Ou ainda:
 Casa da Pólvora (João Pessoa) - no Nordeste do Brasil
 Casa da Pólvora (Porto Alegre) - no Sul do Brasil
 Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande - antiga Casa da Pólvora, posteriormente convertida em fortificação, onde hoje é parte do município do Guarujá
 Largo da Pólvora - logradouro na cidade de São Paulo, cujo nome se deve à Casa da Pólvora outrora existente no local

Desambiguação